Washington Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington Hotel (Greenfield, Missouri), NRHP-ID 02001178
 Washington Hotel (Greenville, Texas), NRHP-ID 10000962
 Washington Hotel (Metaline Falls, Washington), NRHP-ID 79002550